Lucifer je lahko:

 Lucifer - padli angel, hudič, satan, vrag
 Lucifer - slap v bližini Gozda Martuljka
 Sveti Lucifer - škof v mestu Cagliari na Sardiniji, svetnik, umrl 370 ali 371